András Tóth (1949) – calciatore ungherese
András Tóth (1973) – calciatore ungherese
András Tóth (1988) – pallavolista ungherese